Открытый чемпионат Бангкока 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бангкоке с 8 по 14 октября 2007 года. Турнир входил в завершающую сезон азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Е.Янкович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=r
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ц.Янь
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= О.Пучкова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А.Кремер
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Дж. Крейбас
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= В.Кинг
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= М. Э. Салерни
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Д.Цибулкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= В.Раззано
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= С.Кырстя
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= У.Радваньская
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М.Рыбарикова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ю.Чжань
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А.Возняк
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Й. Р. Олару
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Ц.Янь
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= О.Пучкова
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= В.Кинг
| RD2-score03-1=68
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Д.Цибулкова
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=66
| RD2-score04-3=64

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= В.Раззано
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= У.Радваньская
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ю.Чжань
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= А.Возняк
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ц.Янь
| RD3-score01-1=w
| RD3-score01-2=/
| RD3-score01-3=o
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= В.Кинг
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= У.Радваньская
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ю.Чжань
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ц.Янь
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Ю.Чжань
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=7}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ф.Пеннетта
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К.Деллакква
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Бремон
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А.Родионова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М.Цинк
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Ш.Пеер
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= А.Накамура
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=
| RD1-team10= К.Закопалова
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=r
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К.Пен
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Э.Галловиц
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=r
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т.Танасугарн
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К.Возняцки
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= В.Уильямс
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ф.Пеннетта
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К.Деллакква
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А.Родионова
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Ш.Пеер
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=
| RD2-team05= К.Закопалова
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=61
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К.Пен
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= В.Уильямс
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01=
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6'''
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=

Финал

Факты 
 Флавия Пеннетта прерывает свою серию из четырёх проигранных финалов соревнований ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Янь Цзы выигрывает свой 5й титул в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.
 Сунь Тяньтянь выигрывает свой 2й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Бангкока по теннису
 WTA Тур 2007
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Таиланд
Теннис
Октябрь 2007 года
2007